Cydonia – grupa muzyczna
 Cydonia – obszar Czerwonej Planety, słynący z Marsjańskiej Twarzy.
 Cydonia – łacińska nazwa pigwy